Ivaylovgrad kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Ivajlovgrad, kommun, Chaskovo, 
 Ivajlovgrad (ort i Bulgarien), Chaskovo, Obsjtina Ivajlovgrad, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar